Пети ватерполо турнир на олимпијадама је одржан 1920. у Антверпену. За олимпијски турнир се пријавио до тада рекордан број од укупно 10 репрезентација. Турнир су завршиле свих 10 репрезентација а победник турнира је по четврти пут пут постала репрезентација Уједињеног Краљевства а за њом су следиле Белгија и Шведска.

Медаље

Земље учеснице 

На турниру је учествовало десет репрезентација:
  Бразил
  Белгија
  Грчка
  Италија
  Уједињено Краљевство 
  САД
  Француска
  Холандија
  Чехословачка
  Швајцарска
  Шведска
  Шпанија

Резултати

Квалификациона рунда

Прелиминарна за сребро 
Победник се квалификовао за финале.

Прелиминарна за бронзу 
Победник је играо са пораженим из полуфинала, за треће место

Референце

Литература 
 Званични извештај са Олимпијаде 1920. 

Ватерполо на Летњим олимпијским играма 1920.